Андре́й Ви́кторович Бабу́ров (22 марта 1937, Москва — 24 февраля 2012, там же) — советский и российский , урбанист, теоретик архитектуры. Один из основателей и идеологов группы «Новый элемент расселения» (НЭР).

Биография 
Андрей Бабуров родился в 1937 году в Москве.

Окончил Московский архитектурный институт (МАРХИ) в 1960 году.

Участник группы «НЭР» (1959—1968).

 

Архитектор в Управлении по проектированию Дворца Советов (УПДС). Работал в бригаде, проектировавшей комплекс Совета Министров СССР на Ленинских горах (1960—1962).

С 1962 года работал в мастерской №8 (20) Моспроекта-1 (рук. В. А. Нестеров). Участвовал в разработке проектов реконструкции Сокольнической площади и посольства СССР в Джакарте (1965).

Сотрудник ЦНИИТИА (ВНИИТАГ) (1968—1991). Основные направления исследований: развитие исторических городов в индустриальную и постиндустриальную эпохи; проблемы сохранения архитектурно-градостроительного наследия и реконструкции исторических центров городов; теория архитектурной композиции; формирование и развитие архитектурных ансамблей.

Преподавал в МАРХИ (Факультет повышения квалификации) и МГУ (Отделение истории и теории искусства Исторического факультета).

Семья 
 Отец — Виктор Вениаминович Бабуров (1903—1977), советский архитектор-градостроитель.
 Двоюродный дед — Николай Иванович Астров (1868—1934), русский политический и общественный деятель. Московский городской голова в 1917 году. 
 Прапрадед — Павел Денисович Кобелев (1793—1877), генерал-лейтенант, участник Отечественной войны 1812 года.
 Сын — Василий Андреевич Бабуров (р. 1971), российский урбанист, архитектурный критик.

Библиография 

Автор
 
Составитель
 

 Новый элемент расселения: на пути к новому городу — Стройиздат, 1966 г., совместно с  А. Э. Гутновым, И. Г. Лежавой и др.

Примечания

Источники 
Выпускники МАРХИ
Преподаватели отделения истории и теории искусства исторического факультета МГУ